Mind over Matter – album dei Zion I del 2000
Mind over Matter – album dei Young the Giant del 2014